Kolorimetrie má více významů:
 Kolorimetrie (analytická metoda) – optická metoda založená na porovnávání intenzity zabarveného roztoku o neznámé koncentraci s roztokem téže látky o známé koncentraci
 Kolorimetrie (vnímání barev) – vnímané barevné vjemy popsané čísly